Trobat o malvasia del Rosselló, varietat de cep blanca relacionada amb la malvasia
 Trobat (ocell), ocell de l'ordre dels passeriformes 
 Biografies:
 Trobat i els 359 màrtirs de Girona, sant llegendari martiritzat a Girona l'any 307
 Andreu Trobat García (Algaida, 1925 - Algaida, 2011), ciclista mallorquí que fou professional entre 1948 i 1960
 Josep de Trobat i Vinyes (Perpinyà,  - 1701), religiós nord-català, sagristà del capítol de la catedral d'Elna i abat de Sant Miquel de Cuixà 
 Ramon de Trobat i Vinyes (Barcelona?, ~1626 - Perpinyà, 1698), figura clau en el procés d'incorporació de les comarques nord-catalanes al regne de França
 Toponímia:
 Can Trobat, masia del municipi de Garriguella (Alt Empordà)
 Mas Trobat, masia de Viladamat (Alt Empordà) 
 Son Trobat, possessió del municipi d'Algaida (Mallorca) 
 Miscel·lània:
 Art trobat, art creat a partir de l'ús no disfressat, però sovint modificat, d'objectes que normalment no es consideren artístics i tenen una funció mundana i utilitària
 Metratge trobat, tècnica narrativa cinematogràfica utilitzada principalment en el cinema de terror o falsos documentals